Devetak (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Devetak (planina), planina u BiH